Namba steht für:
 Namba (Osaka), einen Ort in Japan
 Namba (Kleidung), eine traditionelle Penishülle in Vanuatu
 (3320) Namba, ein Asteroid

Namba ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroaki Namba (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Taeko Namba (* um 1936), japanische Tischtennisspielerin
 Yasuko Namba (1949–1996), japanische Bergsteigerin

Siehe auch:
 Namba-Schrein